Liginaga-Astüe (en francès i oficialment Laguinge-Restoue) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Atharratze-Sorholüze al nord, Aloze-Ziboze-Onizegaine al nord-oest, Montori a l'est, Lexantzü-Zünharre a l'oest i Hauze i Ligi-Atherei al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa